Не́рюнгри — город, центр Нерюнгринского района Якутии.

Объекты транспорта, связанные с Нерюнгри 
 Нерюнгри (Чульман) — аэропорт близ города Нерюнгри.

 Железнодорожные станции города
 Нерюнгри-Пассажирская — железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали.
 Нерюнгри-Грузовая — грузовая железнодорожная станция на ответвлении от Амуро-Якутской магистрали.

См. также 
 Нерюнгринский район